Freder ist der Familienname folgender Personen:

 Aribert Freder, deutscher Totschläger und IM des MfS, siehe Bernd Moldenhauer
 Johannes Freder (1510–1562), deutscher Theologe
 Johannes Freder der Jüngere (1544–1604), deutscher Theologe

Zur Figur Freder aus Fritz Langs Stummfilm Metropolis siehe unter Metropolis (1927)